Vacanze - limitato periodo di astensione da abitudini e obblighi quotidiani, di solito trascorso in luoghi diversi dalla residenza abituale (turismo)
Vacanze – album di Rosanna Fratello del 1976
Vacanze/La strada di casa – singolo di Rosanna Fratello del 1976
Vacanze – album degli Statuto del 1988

Pagine correlate 
 Vacanza (disambigua)